Kígyós-patak (Heves megye), patak Heves megyében
 Kígyós-patak (Veszprém megye), patak a Bakonyban, Veszprém megyében
 Kígyós-patak (Fejér megye), patak Fejér megye északkeleti részén

Egyéb
 Kígyós-főcsatorna, csatorna-rendszer a Bácskában